Николай Удовиченко:
 Удовиченко, Николай Иванович (1884—1937) — генерал-хорунжий армии Украинской народной республики (УНР).  
 Удовиченко, Николай Николаевич (род. 1962) — российский дипломат.